Lil Keed — выпустил два студийных альбома, пятнадцать синглов (в том числе шесть в качестве гостевого исполнителя) и шесть микстейпов.

Дебютный студийный альбом Long Live Mexico занял 26 позицию в чарте Billboard 200.

Альбомы

Студийные альбомы

Микстейпы

Синглы

Как главный исполнитель

Как гостевой исполнитель

Другие песни из чартов

Гостевое участие

Примечания 

Lil Keed
Lil Keed
Lil Keed